Анже́, уст. Анже́р ( ) — главный город исторической области Анжу и департамента Мен и Луара на западе Франции. Расположен в 300 км к юго-западу от Парижа, на берегах реки Мен, в нескольких километрах выше места её впадения в Луару.

История 

Древними обитателями местности были анды. В результате Галльских войн анды были покорены Римом, и эта территория называлась civitas Andegavensis или civitas Andegavorum. Главный город Анды переименован римлянами в Юлиомаг (Juliomagus) в честь честь Юлия Цезаря, ныне Анже. С IX века — столица Анжуйского графства, которым с 870 по 1205 гг. правила первая Анжуйская династия, давшая Плантагенетов. Именно последние соорудили основные памятники средневекового Анже, включая окружённый рвом замок и больницу Иоанна Крестителя, отданную ныне под археологический музей.

В XV веке город достиг своего зенита как столица «доброго короля Рене», но был предан огню и мечу в разгар Столетней войны. До Великой французской революции Анже оставался столицей герцогства и провинции Анжу.

16 апреля 1850 года в Анже произошла катастрофа. В результате резонанса, произошедшего из-за маршировавших солдат, обрушился мост Бас-Шен и погибло 226 человек.

Историко-архитектурное наследие города понесло урон в годы Второй мировой войны. С 1939 по 1940 год в Анжу находилось Правительство Польши в изгнании. В 1971 году восстановлен университет Анже, существовавший при короле Рене.

Достопримечательности 
Город богат на средневековые памятники, среди которых первое место принадлежит замку начала XIII века с 17 башнями высотой от 40 до 58 метров. В замке можно видеть знаменитые гобелены Николя Батая на апокалиптические темы. При герцоге Рене они были переданы на хранение в Собор святого Маврикия, но в 1848 году были выкуплены государством и отреставрированы.

Международные отношения

Города-побратимы 
  Харлем, Нидерланды (1964) 
  Оснабрюк, Германия (1964) 
  Бамако, Мали (1974) 
  Пиза, Италия (1982) 
  Уиган, Великобритания (1986)
  Яньтай, Китай (2006)
  Остин, США (2012)

Города-партнёры 
  Сёдертелье, Швеция (1998) 
  Севилья, Испания (2000)

Знаменитые жители 

 Святой Альбин, он же Альбин из Анже.

Галерея

Примечания 

Коммуны департамента Мен и Луара
Префектуры Франции